Aroyo ist Familienname:
 Mira Aroyo (* 1977), bulgarische Musikerin
Aroyo steht für:
 Aroyo (Südsudan), Ort in Northern Bahr el Ghazal